Моско́вский госуда́рственный го́рный университе́т (МГГУ) — российский государственный горнопромышленный вуз, находящийся в Москве. В 2014 году вошёл в состав Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в качестве Московского горного института (МГИ).

История 
Основан 4 сентября 1918 года как Московская горная академия (с 1918 по 1929 год), далее сменил следующие наименования:
 Московская горная академия имени И. В. Сталина (1929 по 1930 год),
 Московский горный институт (с 1930 по 1962 год и с 1966 по 1993 год),
 Московский институт радиоэлектроники и горной электромеханики (с 1962 по 1966 год),
 Московский государственный горный университет (с 1993 по 2012 год),
 14 мая 2012 года по приказу Минобрнауки России присоединён к Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС».

Хронология 
 сентябрь 1918 года — подписан Декрет о учреждении академии на основе горного факультета Нижегородского политехнического института.
 12 января 1919 года — торжественное открытие академии, первоначально располагавшейся в здании бывшего городского мещанского училища.
 декабрь 1929 года — академии присвоено имя И. В. Сталина.

Индустриализация в СССР потребовала подготовки за период с 1930 по 1935 год около 435 000 инженерно-технических специалистов, в то время как их число в 1929 году составляло 66 000.

 1930 год — по приказу ВСНХ СССР на базе Московской горной академии создание шести самостоятельных институтов:
 Московский горный институт им. И. В. Сталина (правопреемник МГА),
 Институт чёрной металлургии,
 Нефтяной институт,
 Торфяной институт,
 Институт цветных металлов и золота,
 Геологоразведочный институт.
 1941 год — 200 сотрудников и преподавателей МГИ вступили в ряды первой дивизии народного ополчения (Ленинского района).
 1945—1947 годы — участие в восстановлении Фрайбергской горной академии.
 1955—1962 годы — участие студентов в освоении целинных земель.
 1962 год — МГИ реорганизован в Московский институт радиоэлектроники и горной электромеханики (МИРГЭМ).
 1966 год — МИРГЭМ вновь преобразован в Московский горный институт (МГИ).
 1978 год — создан учебно-экспериментальный центр «Эльбрус».
 1987 год — МГИ — первый советский вуз, избирающий ректора демократическим путём. Ректором избран член-корр. РАН, профессор Л. А. Пучков. В этом же году в университете был организован Учебно-методический совет по высшему горному образованию. Задачей его являлась организация работы горных вузов по подготовке инженерных и научных кадров.
 1988 год — в МГИ образован научно-учебный центр фундаментальных и прикладных исследований в области горных наук.
 1990 год — создан факультет довузовской подготовки.
 Июнь 1993 года — МГИ реорганизован в Московский государственный горный университет (МГГУ).
 1993 год — образовано издательство МГГУ.
 1996 год — первый выпуск бакалавров горного дела и менеджмента.
 2012—2013 год — ликвидация МГГУ путём присоединения к НИТУ «МИСиС» в качестве структурного подразделения (Приказ Минобрнауки РФ от 14 мая 2012 года № 398).
 17 марта 2014 завершилось присоединение МГГУ к НИТУ «МИСиС».

Ректоры 

 1919—1921 — Д. Н. Артемьев
 1922—1930 — И. М. Губкин (и. о. в 1921)
 1930—1933 — Ю. Ю. Эрлих
 1933—1936 — А. М. Терпигорев
 1946—1949 — Токмаков А. В.
 1948—1957 — Кончев С. К.
 1957—1961 — Суханов А. Ф.
 1962—1987 — В. В. Ржевский
 1987—2007 — Л. А. Пучков
 2007—2012 — А. В. Корчак
 2012—2013 — Ю. В. Дмитрак (и. о.)
 2013—2014 — В. Л. Петров

Факультеты и кафедры

Автоматизации и информатики (АИ) 
Образован в 1988 году путём преобразования из факультета Электрификации и автоматизации (ЭА).
 Электротехники и информационных систем (ЭИС)
 Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 Автоматизированные системы управления и обработки информации (АСУ)
 Автоматика и управление в технических системах (АУ)

Разработки угольных месторождений и подземного строительства (РПМ) 
Образован в сентябре 1967 года после разделения Горного факультета на факультеты РПМ и РРМ. В настоящее время самый крупный в университете. В состав факультета входят 9 кафедр, в том числе 7 выпускающих и 2 общеинститутского профиля.
 Подземная разработка пластовых месторождений (ТПУ)
 Строительство подземных сооружений и шахт (СПС)
 Аэрология и охрана труда (АОТ)
 Экономика и планирование горного производства (ЭПГП)
 Экономика природопользования (ЭП), осуществляющая подготовку бакалавров и магистров по направлениям Экономика и Техносферная безопасность
 Финансы горного производства (ФК)
 Организация и управление в горной промышленности (ПМ)
 Начертательная геометрия и черчение (НГиЧ)
 Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона (ТБ)

Разработки рудных и нерудных месторождений (РРМ) 
Образован в сентябре 1967 года после разделения Горного факультета на факультеты РПМ и РРМ. В состав входят 7 кафедр, из которых 3 выпускающие.
 Технология, механизация и организация открытых горных работ (ТО)
 Технологии подземной разработки рудных и нерудных месторождений (ТПР)
 Маркшейдерское дело и геодезия (ГГ)
 Геология

Горно-электромеханический (ГЭМ) 
 Горные машины и оборудование (ГМО)
 Наземные транспортные средства (НТС)
 Горная механика и транспорт (МОП)
 Технология машиностроения и ремонт горных машин (ТМ)
 Транспортные системы горной промышленности (ТСГП)
 Электрификация и энергоэффективность горных предприятий (ГЭ)
 Технология художественной обработки материалов (ТХ)
 Сопротивление материалов
 Теоретическая и прикладная механика

Физико-технический (ФТ) 
Образован 16 марта 1967 года по инициативе ректора МГИ, академика Ржевского В. В.. В состав факультета входят 9 кафедр, в том числе 5 выпускающих.
 Физика горных пород и процессов (ГФ-1)
 Физико-технический контроль процессов горного производства (ГФ-2)
 Обогащение полезных ископаемых (ОПИ)
 Взрывное дело (ВД)
 Инженерная защита окружающей среды (ГПЭ)
 Высшая математика
 Физика
 Химия
 Философия и культурология

Известные выпускники 
 Выпускники Московского государственного горного университета
 Жусупов Нурболат Маратович
 Котровский Дмитрий Михайлович
 Виноградов Павел Андреевич
Милов Владимир Станиславович
Федор Черенков (Спартак Москва)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Университеты по алфавиту

Объекты, названные в честь Иосифа Сталина